Кутови́й (прикм.) — той, що знаходиться на куті, в куті, або має певний кут. Кутовим може називатись:

 Кутовий удар — спосіб продовження гри в футбол, після того, як м'яч покинув поле.
 Кутовий — асистент учасника змагань в спортивних єдиноборствах, секундант.
 Кутовий градус.
 Кутовий розмір.
 Кутовий момент — момент імпульсу.

Прізвище 
 Кутовий Артур Сергійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кутовий Вадим Борисович (1986—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кутовий Вячеслав Григорович
 Кутовий Тарас Вікторович

Українські прізвища